2 miejscowości w Polsce: 
 Mękarzowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Dobroszyce 
 Mękarzowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Czarnocin